

Persone
 Abdul Salaam – ex giocatore di football americano statunitense
 Rakieem Salaam – velocista statunitense
 Rashaan Salaam – giocatore di football americano statunitense
 Saad Abdul-Salaam – calciatore statunitense

Altro
 Salaam – parola del lessico islamico